New Haven puede hacer referencia a:

Toponimia 
 New Haven, ciudad del estado de Connecticut.
 Área metropolitana de New Haven-Milford
 New Haven, ciudad del estado de Kentucky.
 New Haven, villa en el estado de Illinois.
 New Haven, ciudad en el estado de Indiana.
 New Haven, lugar designado por el censo en el estado de Iowa.
 New Haven, villa en el estado de Míchigan.
 New Haven, ciudad en el estado de Misuri.
 New Haven, pueblo en el estado de Nueva York.
 New Haven, dos localidades que comparten nombre en el estado de Ohio:
 New Haven, lugar designado por el censo en el condado de Hamilton, Ohio.
 New Haven, lugar designado por el censo en el condado de Huron, Ohio.
 New Haven, pueblo en el estado de Vermont.
 New Haven, pueblo ubicado en el estado de Virginia Occidental.
 New Haven, dos pueblos que comparten nombre en el estado de Wisconsin:
 New Haven, pueblo en el condado de Adams, Wisconsin.
 New Haven, pueblo en el condado de Dunn, Wisconsin.
Condados de New Haven
 Condado de New Haven.
Municipios de New Haven
 Municipio de New Haven (condado de Huron, Ohio), municipio en el estado de Ohio.
 Municipio de New Haven, municipio en condado de Gratiot, Míchigan.
 Municipio de New Haven., municipio en condado de Shiawassee, Míchigan.
 Municipio de New Haven, municipio en el estado de Minnesota.
 Municipio de New Haven, municipio en el estado de Misuri.
 Municipio de New Haven, municipio en el estado de Illinois.

Torneos 
 Torneo de New Haven.
 Torneo de New Haven 2009
 Torneo de New Haven 2010

Otros 
 Aeropuerto Regional Tweed-New Haven.
 Escuelas Públicas de New Haven